Erika Sema e Zheng Saisai erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Sanya 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sun Ziyue e Xu Shilin che hanno battuto in finale Yang Zhaoxuan e Zhao Yijing 6–7(5–7), 6–3, [10–3].

Teste di serie 

  Noppawan Lertcheewakarn /  Varatchaya Wongteanchai (ritiro)
  María Fernanda Álvarez Terán /  Keri Wong (quarti di finale)

  Liu Chang /  Xu Yifan (Quarti di finale; ritiro)
  Han Xinyun /  Wen Xin (Semifinali; ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Sanya 2013